Michał Lasocki (zm. 1472) – marszałek nadworny koronny
 Michał Lasocki (1862-1938) – sędzia, ziemianin i społecznik